«Sheryl Crow» — другий студійний альбом американської авторки-виконавиці Шеріл Кроу. Реліз відбувся 24 вересня 1996 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Кроу 

Альбоми Шеріл Кроу
Альбоми A&M Records